Дудля Микола Андрійович (1937—2016) — український вчений, кандидат технічних наук, професор Національного гірничого університету.
 Дудля Микола Андрійович (1930—2001) — герой соціалістичної праці.
Українські прізвища